Пре-ан-Пай () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 195 км на захід від Парижа, 175 км на північний схід від Нанта, 65 км на північний схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2016 року Пре-ан-Пай і Сен-Самсон було об'єднано в новий муніципалітет Пре-ан-Пай-Сен-Самсон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 935 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1933,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пре-ан-Пай на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пре-ан-Пай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн